Corycaeus germanus – gatunek widłonogów z rodziny Cucumaricolidae. Nazwa naukowa tego gatunku skorupiaków została opublikowana w 1859 roku przez niemieckiego biologa Rudolfa Leuckarta.

Przypisy 

Corycaeus
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1859 roku